proračun, brojčani iskaz očekivanih rezultata u poslovanju poduzeća
 računanje
 državni proračun, kao element javnih financija